Ка́мберленд — Ко́лчестер — Маскуодобо́йт-Вэ́лли (Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley; прежде известный как Камберленд — Северный Колчестер, Камберленд — Колчестер и Север Новой Шотландии) — канадский федеральный избирательный округ в провинции Новая Шотландия.

Он включает в себя перешеек Чигнекту, связывающий Новую Шотландию с Нью-Брансуиком (графства Камберленд и Колчестер), а также долину Маскуодобойт в графстве Галифакс.

Его население составляет 87 507, в том числе 70 036 избирателей на площади 10 086 км². Смежными округами являются Центр Новой Шотландии, Саквилл — Восточный берег, Кингс — Хэнтс и Босежур.

Нынешним депутатом является консервативный депутат Скотт Армстронг.

Демографическая информация 
 Этнические группы: 96,7 % белые, 1,6 % индейцы, 1,2 % чёрные
 Языки: 97,5 % английский, 1,4 % другие
 Религии: 65,7 % протестанты, 17,5 % католики, 1,3 % другие христиане, 15,1 % без принадлежности
 Средний доход: $22 785

Итоги выборов

История 
Округ Камберленд — Северный Колчестер появляется в 1966 и включает в себя Камберленд и Колчестер — Хэнтс. В 1976 графство Колчестер было полностью отнесено к этому округу, который стал тогда называться Камберленд — Колчестер.

В 2003 Камберленд — Колчестер был упразднён и вошёл в состав нового округа Север Новой Шотландии. В 2004 последний был переименован в Камберленд — Колчестер — Маскуодобойт-Вэлли.

 1968-1988 — Роберт Коутс, ПК
 1988-1993 — Билл Кейси, ПК
 1993-1997 — Дианна Брашетт, ЛПК
 1997-2009 — Билл Кейси, ПК (1997—2003), КПК (2003—2007) и Нез. (2007—2009) (2)
 2009¹-…… — Скотт Армстронг, КПК

¹ = частичные выборы

Федеральные избирательные округа Новой Шотландии
Федеральные избирательные округа Канады